Фамилија Зепеда има више значења:

 Фамилија Зепеда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Зепеда, Ехидо Гвадалахара (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику